Název Mlýnice může znamenat:
 mlýn – místo, kde se mele mouka

místopisné jméno
 Mlýnice (Červená Voda) – část obce Červená Voda v okrese Ústí nad Orlicí
 Mlýnice (Nová Ves) – část obce Nová Ves v okrese Liberec
 Mlýnice (Olešnice) – místní část obce Olešnice v okrese Semily

 Vodní nádrž Mlýnice

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno